Marsters :
 James Marsters (1962-), acteur et chanteur américain ;
 Nathan Marsters (1980-2009), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Tom John Marsters (1945-), homme politique des îles Cook.